Alexander Lebedew (, engl. Transkription Aleksandr Lebedev; * 11. April 1946) ist ein ehemaliger sowjetischer Sprinter.

In der Sprintdisziplin 100-Meter-Lauf gewann er 1964 bei den Europäischen Juniorenspielen in Warschau eine Silbermedaille und erreichte 1966 bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Budapest das Halbfinale.

Bei den Europäischen Hallenspielen holte er 1967 in Prag Silber über 50 m und siegte 1968 in Madrid in der 1820-Meter-Staffel.

Bei den Europameisterschaften 1969 in Athen gewann er Silber in der 4-mal-100-Meter-Staffel und schied über 100 m im Halbfinale aus. 1971 wurde er bei den EM in Helsinki Fünfter in der 4-mal-100-Meter-Staffel.

Seine persönliche Bestzeit über 100 m von 10,2 s stellte er am 2. Juli 1966 in Odessa auf.

Weblinks 

 

100-Meter-Läufer (Sowjetunion)
4-mal-100-Meter-Staffel-Läufer (Sowjetunion)
Sowjetbürger
Mann
Geboren 1946